Бугамелли, Марио (1905—1978) — итальянский композитор и музыкальный педагог. Сын и ученик Федерико Бугамелли.
 Бугамелли, Федерико (1876—1949) — итальянский певец, вокальный педагог, композитор, дирижёр, пианист-концертмейстер.